Staand naakt (George Grard) - beeld van de Belgisch beeldhouwer George Grard
 Staand naakt, zie Naaktfiguur - beeld van de Nederlandse beeldhouwer Frits Sieger